Бучин:

Фамилия 
 Бучин, Александр Николаевич (1917—2009) — мемуарист, личный шофёр маршала Г. Жукова в годы войны.
 Бучин, Александр Николаевич — инженер-нефтяник, лауреат Ленинской премии (1962).
 Бучин, Андрей Станиславович (род. 1973) — советский и российский футболист; игрок в мини-футбол.
 Бучин, Борис Владимирович (1923—2016) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Бучин, Виктор Николаевич (1919—2017) — советский лыжник, тренер по лыжным гонкам и биатлону.
 Бучин, Сергей Николаевич — советский мотогонщик.
 Бучин, Сергей Станиславович (род. 1967) — советский и российский футболист.

Топоним 
 Бучин — село на Украине, находится в Любешовском районе Волынской области.
 Бучин-Проход — село в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Костинброд.